Hongqiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongqiao (socken), Sichuan, 
 Hongqiao Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar